Новоку́мский — посёлок в составе Левокумского района (муниципального округа) Ставропольского края России.

Варианты названия 
 Левокумский винсовхоз
 Посёлок Левокумского винсовхоза

География 
Расстояние до краевого центра: 217 км.

Расстояние до районного центра: 5 км.

Площадь поселения составляет 38,97 км².

История 
Дата основания посёлка: начало XX века. В 1962 году посёлок становится одним из мест поселения переселившихся из Турции казаков-некрасовцев.

В 1972 году Указом Президиума ВС РСФСР посёлок Левокумского винсовхоза переименован в Новокумский.

До 16 марта 2020 года посёлок образовывал упразднённое сельское поселение посёлок Новокумский.

Население 

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке "Другие"):

Инфраструктура 
 Центр культуры и досуга «Янтарь»
 Новокумский музей истории некрасовских казаков (филиал краевого музея изобразительных искусств). Этнодеревня казаков-некрасовцев и духовных молокан (открыта 11 октября 2013 года).
 Винзавод «Левокумское». Основан 1 марта 1918 года как коммуна «Трудовая артель», позднее - винсовхоз «Левокумский»
 База отдыха «Казачий курень»

Образование 
 Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей № 4
 Средняя общеобразовательная школа № 3. Открыта 10 сентября 1963 года
 Детская школа искусств

Религия 
 Успенский старообрядческий храм

Кладбище 
Общественное открытое кладбище площадью 60 677 м²

Люди, связанные с посёлком 
 Александр (Синяков) (р. 1981, посёлок Новокумский) — иеромонах Русской православной церкви, ректор Русской духовной семинарии в Париже
 Никулушкина, Анастасия Захаровна (1935 — январь 2003) — самобытная российская певица, исполнительница народных песен на нескольких языках, некрасовская казачка.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Левокумского района
Упразднённые муниципальные образования Левокумского района
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году